Мэсси, Масси () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Мэсси, Анна (1937—2011) — английская актриса, дочь Рэймонда Мэсси.
 Мэсси, Винсент (1887—1967) — восемнадцатый генерал-губернатор Канады.
 Мэсси, Гарри Стюарт Уилсон (1908—1983) — английский физик.
 Мэсси, Джеймс (1934—2013) — учёный в области теории информации и криптографии.
 Мэсси, Джеральд (1828—1907) — английский поэт и египтолог.
 Мэсси, Джеремайя (род. 1982) — американский баскетболист, имеющий македонское гражданство.
 Мэсси, Дэниел (1933—1998) — английский актёр.
 Мэсси, Илона (урождённая Илона Хаймаши; 1910—1974) — американская актриса венгерского происхождения.
 Мэсси, Келли (род. 1985) — британская бегунья, бронзовый призёр чемпионата Европы в эстафете 4×400 м.
 
 Мэсси, Мэтью (род. 1985) — американский рестлер, более известный как Мэтт Джексон.
 Мэсси, Николас (род. 1989) — американский рестлер, более известный как Ник Джексон.
 Мэсси, Дорин (1944—2016) — британский географ.
 Мэсси, Пол (1926—2009) — британский гребец.
 Мэсси, Роберт (род. 1929) — американский историк, специалист по истории России.
 Мэсси, Рэймонд (1896—1983) — канадский киноактёр.
 Мэсси, Уильям (1856—1925) — 19-й премьер-министр Новой Зеландии (1912—1925), основатель Реформистской партии.
 Мэсси, Эдит (1918—1984) — американская актриса и певица.

Топоним 
 Мэсси — остров Канадского Арктического архипелага.

См. также 
 Месси
 Масси

Примечания